Юлдашева Тамара Ишбулдовна, Тамара Искандерия (; род. , деревня Кияуково, Ишимбайский район Башкирской АССР) — башкирская поэтесса, переводчик, драматург, журналист. С 1992 года член Союза писателей Республики Башкортостан и Российской Федерации, с 2004 года — Союза журналистов Республики Башкортостан и Российской Федерации. Заслуженный работник печати и средств массовой информации Республики Башкортостан (2012), кавалер ордена Салават Юлаев (2021).

Биография 
Тамара Искандерия (Тамара Ишбулдовна Юлдашева) родилась 10 июня 1958 года в д. Кияук Ишимбайского района БАССР.

Работала швеей-мотористкой в Ишимбайской трикотажной фабрике. В 1981 году окончила Башкирский государственный университет. По окончании БГУ работала корреспондентом газеты «Башҡортостан пионеры» (ныне «Йәншишмә», потом работала в газете «Йәшлек», на радио и телевидении Башкортостана, в газете «Башкортостан», журнале «Ватандаш».

С 2007 года — заместитель главного редактора журнала «Башкортостан кызы».

С 2010 по 2020 года — главный редактор журнала «Акбузат».

Из интервью:
Пишу по велению сердца. Стихи рождаются между делом: ночью, когда все домочадцы спят, в общественном транспорте по пути на работу… Жить, занимаясь чисто поэтическим творчеством, сегодня просто невозможно. Наверное, все-таки основная тема моих произведений — добро как вселенское понятие. Эта мысль (мир спасет любовь) прослеживается и в цикле стихов о Багдаде. Одно из последних моих творений — поэма «Азнабика» — о матери Салавата Юлаева. Меня сильно заинтересовала судьба этой неординарной личности.

Пишет стихи на башкирском языке. Мне казалось: раз пишу на башкирском, то прежде всего должна постичь всю глубину и красоту родного языка. И этот процесс захватил меня целиком.

Её муж — башкирский поэт Хисматулла Юлдашев, они воспитали трех сыновей

Библиография 
 Искандерия Т. Моя звезда : [стихи] / Тамара Искандерия; пер. Газима Шафикова, Сергея Янаки // Истоки. — 2007. — 4 апр. (№ 14). — С. 9. — Содерж.: Женщина; «Больше жизни полюбила…»; «Каждый день встречаю думой заревой…»; Мольба; «Пока совсем не отдалились…»; Урал; Уход отца; Девушкам жар-птицам; Золотая рыбка; Клеопатра; Моя звезда; Птица певчая; Урок"; Чувство.
 Искандерия Т. Моей судьбы невидная звезда/Тамара Искандерия; пер. [с башк.] авт., Р. Паля // Бельские просторы, 2008.-С.N 6(115). — С. 70-72.,
 Золотое сечение [Текст] : стихи, поэмы: на баш.яз. / Т. Искандерия. — Уфа: Китап, 2008. — 295 с. — ISBN 978-5-295-04470-0 : 25 р.

Примечания

Литература 
 Бикбаев Р. Обновление. Уфа: Башкнигоиздат, 1994. С.85-86.
 Гали М. О творчестве Т. Искандерии/Башкортостан. 2003. 27 марта.
 Ильясова Ю. С. Светлая молитва//Башкортостан кызы. 2001. № 10.
 Акбулатова Ф. Лучистые корни//Башкортостан. 2008. 7 июня.
 Абдуллина Л. Чистый символ поэта //Йэшлек. 2008. 10 июня.
 Хусаинов Г. Обзор современной башкирской поэзии// Агидель. 2009. № 12.

Ссылки 
 Тамара Искәндәриә. Шишмәләр тынған мәлдә…// ж. Агидель, 2013,№ 1 https://web.archive.org/web/20161110105305/http://agidel-rb.ru/nomera/2013/011/tamara_iskndri.html
 Интервью
 Лепесток последний счастья//Литературная газета, № 39 (6615), 2017 (4-10-2017)

Родившиеся в Кияукове
Поэты России
Поэты по алфавиту
Выпускники Башкирского государственного университета
Поэты СССР
Поэты XX века
Поэты XXI века
Поэты Башкортостана
Башкирские поэты
Башкирские драматурги
Драматурги Башкортостана
Персоналии:Башкортостан кызы